Manuel Vázquez puede referirse a:

 Manuel Vázquez Seijas (1884-1892), historiador español.
 Manuel Vázquez Sagastizábal (1910-1939), militar español;
 Manuel Vázquez Gallego, (1930-1995), historietista español;
 Manolo Vázquez (1930-2005), torero español.
 Manuel Vázquez del Águila (1933-), pintor español;
 Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), escritor español;
 Manuel Vázquez Fernández (1954-), político español;
 Manuel Vázquez Hueso (1981-), ciclista español;